Арз-э-Метье () — пересадочный узел линий 3 и 11 Парижского метрополитена. Своё название получила по расположенным рядом Национальной консерватории искусств и ремёсел и одноимённому музею.

История 
Станция открылась 19 октября 1904 года. Первым стал зал линии 3 на участке  — . 28 апреля 1935 года открылся зал линии 11 в составе её первого пускового участка  — Порт-де-Лила.

Пассажиропоток по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году пассажиропоток несколько вырос и составил  человек, что вывело пересадочный узел на 121 место по уровню пассажиропотока.

Дизайн 
В 1994 году парижская станция метро Арз-э-Метье благодаря бельгийскому художнику  приобрела вид подводной лодки из произведений Жюля Верна и выдержана в стиле стимпанк.

Путевое развитие 
На перегонах Арз-э-Метье — Репюблик линии 11 и Арз-э-Метье — Реомюр — Севастополь линии 3 имеются пошёрстные съезды. Также между этими перегонами имеется однопутная служебная соединительная ветвь, позволяющая повернуть со станции Рамбюто линии 11 на линию 3.

Галерея

Примечания 

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена III округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1904 году
Линия 11 Парижского метрополитена